Марат Сафин — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Хуан Карлос Ферреро защищал свой титул, но проиграл во втором раунде Луису Орна.

Посев 
Все сеянные участники начинают турнир со второго раунда.

  Тим Хенмен (Третий раунд)
  Андре Агасси (Полуфинал)
  Марат Сафин (Титул)
  Давид Налбандян (Финал)
  Николас Массу (Второй раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Второй раунд)
  Йоахим Юханссон (Четвертьфинал)
  Томми Робредо (Четвертьфинал)
  Андрей Павел (Третий раунд)
  Доминик Хрбаты (Второй раунд)
  Иржи Новак (Второй раунд)
  Хуан Игнасио Чела (Второй раунд)
  Райнер Шуттлер (Второй раунд)
  Винсент Спейди (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Парадорн Шричапан (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 2004 Основная сетка
 2004 Квалификация

Mutua Madrilena Masters Madrid 2004